Ло́хвицький — українське прізвище, пов'язане з топонімом Лохвиця. Жіноча форма — Лохвицька.
 Лохвицький Олександр Володимирович (1830—1884) — російський юрист, доктор права, присяжний повірений, дійсний статський радник.
 Лохвицький Аполлон Давидович (1823—після 1882) — губернатор Якутської області та Єнісейської губернії.
 Лохвицький Кіндрат Андрійович (1774 — кінець 1830-х рр.) — містик і археолог.
 Лохвицький (Аджук-Гірей) Михайло Юрійович (1922—1989) — російський радянський письменник, редактор, журналіст.
 Лохвицький Микола Олександрович (1868—1933) — російський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Лохвицький Пантелеймон Степанович (1877—1938) — селянин, депутат Державної Думи II скликання від Курської губернії, агроном.

Лохвицька 
 Лохвицька Варвара Олександрівна (псевдонім Мюргіт; у заміжжі Попова) — автор п'єс.
 Лохвицька Олена Олександрівна (псевдонім Еліо; у заміжжі Пландовська; 1874—1919) — перекладачка і російська поетеса.
 Лохвицька, Марія Олександрівна (псевдонім Мірра Лохвицька; у заміжжі Жибер; 1869—1905) — російська поетеса.
 Лохвицька Надія Олександрівна (псевдонім Теффі; у заміжжі Бучинська; 1872—1952) — російська письменниця.
 Лохвицька Лариса Юріївна (нар. 1954) - українська дисидентка, журналістка.